Ossenbeck steht für:
 Ossenbeck (Diepholz), eine Ortslage von Diepholz, Niedersachsen
 Ossenbeck (Wuppertal), eine Ortslage von Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Ossenbeck (Wupper), ein Zufluss der Wupper in Nordrhein-Westfalen
 Ossenbeck (Band), eine Wuppertaler Electro-Improvisationsband mit Violine, Violoncello, Vibraphon, Percussion, Synthesizer und Computersounds